Махмудлу — посёлок в Джебраильском районе Азербайджана.
 Махмудлу — село в Джебраильском районе Азербайджана.

См. также 
 Махмудлу